

Geografia
Francia
Fontan – comune del dipartimento delle Alpi Marittime

Persone
Élodie Fontan (1987) – attrice francese
François Fontan (1929-1979) – politico, linguista e intellettuale francese
Gabrielle Fontan (1873-1959) – attrice francese
Micol Fontana (1913-2015) – stilista e imprenditrice italiana
Rolando Fontan (1961) – politico italiano
Victor Fontan (1892-1982) – ciclista su strada francese